Евге́ний Муравьёв:
 Муравьёв, Евгений Иванович (род. 1961) — российский поэт-песенник и драматург. 
 Муравьёв, Евгений Фёдорович (1929—1998) — советский партийный и государственный деятель.